UTA nebo Uta může být:

ženské jméno:
 Uta (jméno), varianty Ute, Utta – ženské vlastní jméno 
 Uta Abeová – japonská zápasnice
 Uta-Codex – Kodex abatyše Uty, také Evangelistář abatyše Uty

zeměpisné označení: 
 Uta (Sardinie) – italská obec v regionu Sardinie

UTA zkratka:
 UTA Arad – rumunský fotbalový klub
 United Talent Agency – severoamerická agentura pro talenty
 United Telekom Austria –, rakouská telekomunikační společnost

 Uta-naištim, také Utnapištim – sumersko-akkadská mytologická postava